Соревнования по гимнастике на XXX летних Олимпийских играх прошли с 28 июля по 12 августа. Всего было разыграно 18 комплектов наград в трёх дисциплинах: спортивной и художественной гимнастике, прыжках на батуте.

Медальный зачёт

Календарь соревнований

Ссылки 
 Спортивная гимнастика на официальном сайте Олимпийских игр в Лондоне 
 Художественная гимнастика на сайте Олимпийских игр в Лондоне 
 Прыжки на батуте на официальном сайте Олимпийских игр в Лондоне